

Patronymie 

  (1992-), footballeur allemand
 Georg Thomalla (1915-1999), acteur allemand
 Richard Thomalla (1903-1945), officier nazi
 Simone Thomalla (1965-), actrice allemande
 Sophia Thomalla (1989-), actrice et mannequin allemande